La Coupe de Belgique 2014-2015 est la  de la Coupe de Belgique.

Fonctionnement - Règlement 
La Coupe de Belgique est jouée par matchs à élimination directe. Les équipes de Division 1 (Jupiler Pro League) ne commencent l'épreuve qu'à partir des seizièmes de finale. 

Au total 293 clubs participent à la  de l'épreuve.

Pour l'édition 2014-2015, cinq tours préliminaires concernent 277 clubs issus de tous les niveaux inférieurs à la Jupiler Pro League. Au total, les 293 équipes proviennent des divisions suivantes :

 159 clubs provinciaux
 64 clubs de Promotion
 36 clubs de Division 3
 18 clubs de Proximus League
 16 club de Jupiler Pro League

Calendrier 

Le tirage au sort des premiers tours éliminatoires qu'entament des cercles de Promotion et de provinciales a eu lieu le mercredi , au siège de l'URSBSFA.

Cinquième tour préliminaire 

Ce cinquième tour comporte 16 rencontres entre les qualifiés du . Les seize vainqueurs sont assurés d'affronter un club de première division lors des seizièmes de finale. Ce tour de compétition est initialement programmé le dimanche , mais des accords entre les clubs concernés peuvent intervenir pour avancer certains matchs au samedi . La rencontre « Antwerp FC-Seraing Utd » a été jouée le mardi  à 20h30.

 Au , 16 rencontres (32 clubs) soit 17 de Division 2, 9 de Division 3 et 6 de Promotion. 

1 K. FC Olympia Beerschot-Wilrijk a introduit une plainte à la suite de la séance de tirs au but . Le  du Beerschot par Kenny Lavaert a été bloqué par le gardien de Heist mais ensuite le portier cafouille avec le ballon qui roule derrière la ligne de but. Les images de la télévision sont formelles mais l'arbitre n'a pas réagi à ce fait . Si le « Beerschot » obtient gain de cause, la rencontre devra être rejouée sur le terrain du Beerschot. La décision de la commission de discipline est d'autant plus attendue qu'à la suite du tirage au sort effectué le lendemain du , l'adversaire désigné est le Standard de Liège.2 Le tirage au sort initial « Walhain-Eupen » a été inversé de commun accord entre les deux clubs. La réclamation de Beerchot-Wilrijk n'aboutit pas et c'est Heist qui joue en seizièmes.

Tirage intégral 
C'est lors de ce tour qu'entrent en lice les seize clubs de Jupiler Pro League.
Pour la seconde fois, l'URBSFA effectue un tirage au sort intégral. C'est-à-dire que les tours successifs sont connus jusqu'aux demi-finales. Ce tirage au sort a lieu le , en fin d'après-midi, au siège de la fédération. Le tableau se lit comme un tableau final de tennis, mais attention, un second tirage au sort a été effectué pour désigner l'équipe jouant à domicile lors du tour suivant. 

Les seizièmes de finale se déroulent le  Selon des accords conclus entre les clubs concernés et/ou avec les chaînes de télévision, des rencontres peuvent être reprogrammées la veille ou le lendemain de la date prévue.

  = Tenant du trophée.

Tableau complet 

{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="font-size: 90%; margin:1em 2em 1em 1em;"
| 
| align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f2f2f2|Seizièmes de finale
| colspan="2" |
| align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f2f2f2|Huitièmes de finale
| colspan="2" |
| align="center" colspan="5" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f2f2f2|Quarts de finaleAller :Retour :
| colspan="2" |
| align="center" colspan="5" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f2f2f2|Demi-finalesAller :Retour :
| colspan="2" |
| align="center" colspan="3" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f2f2f2|Finale
|-
| width=1| 
| width=25| 
| width=130| 
| width=25| 
| width=5| 
| width=5| 
| width=25| 
| width=130| 
| width=25| 
| width=5| 
| width=5| 
| width=25| 
| width=130| 
| width=15| 
| width=15| 
| width=25| 
| width=5| 
| width=5| 
| width=25| 
| width=130| 
| width=15| 
| width=15| 
| width=25| 
| width=5| 
| width=5| 
| width=25| 
| width=130| 
| width=25| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| K. VV Coxyde (III)
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 
| align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| R. Mouscron-Péruwelz (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 
| rowspan="6" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"| 
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| K. VV Coxyde (III)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"| 
| rowspan="2" colspan="3"|
|-
| height="7"| 
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| 
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 3
| rowspan="12" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| FC Sp. St-Gillis/Waas (P)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| Cercle Brugge K. SV (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 7
|-
| height="7"|
| colspan="5"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"|
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 3
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="8" align="center"| 
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| R. Charleroi SC (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2
| rowspan="24" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| R. Charleroi SC (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| K. AS Eupen (II)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="6" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"|R. Charleroi SC (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2|-
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="3"|
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| KV Oostende (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="12" align=center style="border-width:2px 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| KV Woluwe-Zaventem (II)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| KV Oostende (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 3| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="12"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|Cercle Brugge K. SV (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9|1 
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9|2
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9|3
| rowspan="2" align=center style="border-width: 0 0 2px 0; border-style:solid; border-color:black;"| 
|-
| rowspan="2"|
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="15"|
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"|Club Brugge KV (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9|5| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9|3| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9|8| rowspan="48" align=center style="border-width: 2px 2px 2px 0; border-style:solid; border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| K. OLSA Brakel (III) 
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 6| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| K. VC Westerlo (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
| rowspan="6" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| K. OLSA Brakel (III)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2
|-
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="3"|
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"|YR KV Mechelen (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 3| rowspan="12" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| K. FC Dessel Sport (II)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| YR KV Mechelen (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="5"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|YR KV Mechelen (I) 
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2
|-
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="8" align="center"|
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| Club Brugge KV (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 3| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 3| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| Oud Heverlee Leuven (II)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| KV Kortrijk (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 3| rowspan="6" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| KV Kortrijk (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
|-
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="3"|
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"|Club Brugge KV (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 3| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"|Club Brugge KV (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 6|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| K. SC Eendracht Aalst (II)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="19"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| Club Brugge KV (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="23"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" |R. SC Anderlecht (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| R. Antwerp FC  (II)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| SV Zulte-Waregem (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 4| rowspan="6" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"|SV Zulte-Waregem (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2ap
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="3"|
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| K. Lierse SK (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
| rowspan="12" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| K. Lierse SK (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 4|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| K. St-Truidense VV (II)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="5"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| SV Zulte-Waregem (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="2" align="center" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" |2
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="8" align="center"|
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| R. SC Anderlecht (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 3| rowspan="2" align="center" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" |4| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 7| rowspan="24" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| Patro Eisden Maasm. (II)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 3
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| R. SC Anderlecht (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 5| rowspan="6" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"|R. SC Anderlecht (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 4|-
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="3"|
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| K. RC Mechelen (II)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
| rowspan="12" align=center style="border-width:2px 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| K. RC Genk (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| K. RC Mechelen (II)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="12"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"|R. SC Anderlecht (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2| rowspan="2" align="center" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" |3| rowspan="2" align="center" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" |5|-
| rowspan="2"|
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="15"|
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|K. AA Gent (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="2" align="center" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" |0
| rowspan="2" align="center" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9" |0
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid; border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| UR Namur (P)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| K. AA Gent (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 3| rowspan="6" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| K. AA Gent (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1|-
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="3"|
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| K. Lommel United (II)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="12" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| K. Lommel United (II)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 2|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| Waasland-Beveren (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="5"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| K. AA Gent (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 4| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 5|-
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="8" align="center"|
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| K. SC Lokeren (I) 
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| 
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| K. SC Lokeren (I) 
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 6| rowspan="6" align=center style="border-width:2px 2px 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:0 0 2px 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"|K. SC Lokeren (I) 
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 4|-
| height="7"|
| rowspan="2" colspan="3"|
|-
| height="7"|
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"| Standard de Liège (I)
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 1
| rowspan="2" align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|-
| height="7"|
| colspan="2" rowspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#f9f9f9"|K. SK Heist (II) 
| rowspan="2" align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 0
|-
| height="7"|
|-
| height="7"|
| colspan="2" style="border:1px solid #aaa;" bgcolor="#ccffcc"| Standard de Liège (I)
| align=center style="border:1px solid #aaa;" bgcolor=#f9f9f9| 3| align=center style="border-width:2px 0 0 0; border-style:solid;border-color:black;"| 
|}

 Seizièmes de finale 

La répartition géographique des 32 clubs est la suivante: 16 clubs de Jupiler Pro League (D1), 11 clubs de Proximus League (D2), 3 clubs de Division 3, 2 clubs de Promotion. Ce tour est disputé le mercredi .
 Participants 

 Résultats 
 32 clubs, 16 rencontres.
 12 clubs de « D1 » sur 16 franchissent ce qui est pour eux le premier tour. Certains réalisent un gros score.
 Le Sporting Anderlecht doit avoir recours à la prolongation pour se qualifier.
 Les Promotionnaires de l'UR Namur résistent bien à La Gantoise, qui joue à dix durant plus d'une mi-temps. Menés 0-2, les « Merles » réduisent l'écart puis frôlent l'égalisation. Les derniers buts gantois tombent dans le temps ajouté.
 Le résultat le plus inattendu est la très lourde défaite subie par Westerlo (ancien vainqueur en 2001), éliminé par un pensionnaire de Division 3.
 Une autre surprise est l'élimination de Mouscron-Péruwelz aux tirs au but.

1 La rencontre « St-Gillis/Waas-Cercle Brugge » est disputée au Freethiel de Beveren.

2 Initialement prévue à Alost, la rencontre «  Club Brugge-Eendracht Aalst » a été inversée. Cela parce que le bourgmestre de la cité des Oignons a refusé la tenue du match, considérant que le stade Cornelis n'offrait pas les garanties de sécurité suffisante.

 Huitièmes de finale 
Ce tour est joué, le mardi 2 et le mercredi , en une seule manche disputée sur le terrain de la première équipe citée. 

La répartition des 16 clubs est la suivante: 12 clubs de Jupiler Pro League (D1), 2 clubs de Proximus League (D2) et  2 club de Division 3. Il n'y a plus de formations de Promotion.

 Durant les semaines qui précédèrent ces huitièmes de finale se déroula un feuilleton indigeste issu d'un litige entre Courtrai et le Club de Bruges. Celui-ci devait selon le tirage au sort disputé sa rencontre à domicile, mais son rival local du Cercle était dans le même cas. Le règlement de la Coupe de Belgique fait état que si deux clubs partagent les mêmes installations, c'est celle tirée au sort en premier lieu qui à la priorité. Bien que le « Cercle » fût désigné à domicile, les responsables de la fédération, sous l'insistance des dirigeants du « Club »,  autorisèrent, dans un premier temps, le matricule 3 à recevoir Courtrai car « le match du Cercle était avancé d'un jour ». Courtrai contesta vivement ce qu'il considéra comme du favoritisme. Débouté une première fois, il menaça d'aller devant la CBAS et obtint finalement gain de cause. La rencontre fut jouée à Courtrai.
 Le Racing de Malines et Anderlecht s'entendirent pour inverser l'ordre du match initialement prévu au stade Van Kesbeeck. À noter que les joies de la qualification acquise au tour précédent, à Genk, étaient retombées depuis longtemps chez les « Rats malinois » aux prises avec de très graves problèmes financiers (joueurs non payés depuis ). Au micro de la RTBF, l'entraîneur du RC Malines, Thierry Pister déclara après la rencontre à Anderlecht: «...sans l'engouement, la passion et le soutien des nombreux supporters du RC Mechelen, cette rencontre de coupe n'aurait sans doute pas eu lieu.'». Il n'y eut pas de miracle (défaite 4-1), et fortiori pas de derby contre le « FC » en quarts de finale. 
 Aucune surprise notable n'est enregistrée. En pleine crise, le Standard est sorti sans grande gloire par le tenant du titre, Lokeren. Toutes compétitions confondues, c'est la  de rang pour les « Rouches », également mathématiquement éliminé en « Ligue Europa » la semaine précédente. Les deux dernières formations de Division 3 sont éliminées avec les honneurs. Coxyde résiste au CS Bruges et frappe sur la barre dans le temps réglementaire avant de craquer pendant la prolongation. OLSA Brakel baisse pavillon de peu contre le « FC Malinois ».

1 Tirage initial inversé, car le Cercle Brugge K. SV qui devait également jouer son huitième de finale à domicile avait tiré au sort en premier lieu.
2 Tirage au sort initial inversé de commun accord entre les deux clubs.

 Quarts de finale 
Les rencontres se jouent les mercredi  (aller) et  mercredi   (retour).

Il n'y a plus que des clubs de Jupiler Pro League (D1) encore en lice.

  = Tenant du trophée.

 Demi-finales 
Les rencontres se jouent les mercredi  (aller) et  mercredi   (retour'').

Finale 

Le match de la finale de la coupe est joué le dimanche , au Stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Nombre d'équipes par division

Notes et références 

 Site de l'URBSFA
 Pages sportives des journaux et quotidiens de l'époque.
 Archives de l'ASBL Foot100

2015
Coupe M
Belgique M